Санкти-Спиритус (, «Святой Дух»):

 Санкти-Спиритус — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура
 Санкти-Спиритус — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон
 Санкти-Спиритус — провинция Кубы
 Санкти-Спиритус — город на Кубе, центр одноимённой провинции
 Санкти-Спириту — первое поселение европейцев на территории современной Аргентины

См. также 
 Эспириту Санто (значения)